HR 4458 (HD 100623) — двойная звезда, которая находится в созвездии Гидры на расстоянии около 31 светового года от нас.

Характеристики 
Система состоит из двух компонентов, относящихся к классу карликов главной последовательности. Расстояние между ними приблизительно равно 80,5 а. е. Полный оборот вокруг общего центра масс звёзды совершают за 741 год.

HR 4458 А 
Главный компонент относится к классу оранжевых карликов и имеет массу, эквивалентную 87 % массы Солнца. Его диаметр оценивается в 84 %, а светимость в 31 % солнечных соответственно. Температура поверхности звезды равна 5400 кельвинов.

HR 4458 В 
Второй, более тусклый компонент, является типичным представителем холодных красных карликов. Его масса и диаметр приблизительно равны 8 % и 15 % солнечных соответственно, а светимость составляет 76 миллионных солнечной светимости. Температура поверхности данного красного карлика не превышает 3000 кельвинов.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от HR 4458:

Примечания

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 Solstation

Двойные звёзды